Формалізм — формально-бюрократичний підхід до вирішення питань, дотримання зовнішньої форми на шкоду суті справи; формальне ставлення до чого-небудь.
 Формалізм (етика)
 Формалізм (математика)
 Формалізм (мистецтво)

Примітки

Посилання 
 Формалізм // 
 Буквоїдство //